Sakhaline désigne notamment :

Géographie 

 L'Île de Sakhaline, une île de l'Extrême-Orient russe ;
 l'oblast de Sakhaline, un sujet fédéral de la RSFSR puis de la Russie qui a vu le jour dans sa forme actuelle le 2 janvier 1947  ;
 l’oblast de Sakhaline, subdivision de l’Empire russe, ayant existé de 1909 à 1920.

Infrastructures 
 Sakhaline I, un projet d'exploration et de production de trois champs de gaz ;
 Sakhaline II, un autre projet d'exploration et de production de deux champs mixtes pétroliers et gaziers offshore
 Sakhaline III, un autre projet du même type que les deux premiers.

Culture 
 L'Île de Sakhaline, ouvrage d'Anton Tchekhov.

Sports 
 PSK Sakhaline, un club de volley-ball basé à Ioujno-Sakhalinsk.
 FK Sakhaline Ioujno-Sakhalinsk, club de football ;
 PSK Sakhaline (hockey sur glace), un club de hockey sur glace.